Perukkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Perukkasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Perukkasaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar